Alessandro da Col – ex tennista italiano
 Bruno Da Col – saltatore con gli sci italiano
 Fabio Da Col – ex bobbista italiano
 Francesco Da Col – bobbista italiano
 Sara Da Col – lottatrice italiana